Girsch ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Girsch (1821–1895), deutsch-amerikanischer Radierer, Porträtmaler, Stahl- und Banknotenstecher

Girsch steht zudem für:
 Girsch, deutscher Name einer Gemeinde im Bezirk Plzeň Nord, Tschechien, siehe Krsy
 Girsch (französisch Guirsch), Ortsteil von Arel (Belgien)

Siehe auch:
 Giersch (Begriffsklärung)